Bay City peut désigner :
 Bay City (Michigan)
 Bay City (Oregon)
 Bay City, une localité, chef-lieu du comté de Matagorda au Texas
 Bay City (Wisconsin)
 Bay City, ville imaginaire servant de lieu d'action au film Starsky et Hutch (2004)
 Baycity, est une ville imaginaire servant dans le jeu Grand Theft Auto V .

Homonymie de localités aux États-Unis